

Cinema
 Geronimo! (Geronimo) – film del 1962 diretto da Arnold Laven 
 Geronimo (Geronimo: An American Legend) – film del 1993 diretto da Walter Hill
 Geronimo – film del 2014 diretto da Tony Gatlif

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Geronimo – città della Contea di Comanche, Oklahoma
 Geronimo – census-designated place della Contea di Guadalupe, Texas

Informatica
 Geronimo Application Server – application server

Musica

 Geronimo – cantante italiano, fratello minore di Mina
 Geronimo – singolo di The Shadows del 1963
 Geronimo – singolo di Aura Dione del 2011 estratto dall'album Before the Dinosaurs
 Geronimo – album degli Ashland High del 2012
 Geronimo – singolo dei Sheppard del 2014

Onomastica
 Geronimo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Girolamo

Persone
 Geronimo – combattente capo della tribù Apache
 Geronimo – tiranno di Siracusa
Geronimo – nobile carolingio* Geronimo – pseudonimo di Paolo Cirino Pomicino
 Geronimo – nome in codice di Osama bin Laden